Дэвид Аллен (; род. 21 марта 1992, Донкастер, Саут-Йоркшир, Англия, Великобритания) — английский боксёр-профессионал, гейткипер, выступающий в тяжёлой весовой категории.
Был претендентом на вакантные титулы чемпиона по версиям WBC International (2016) и WBA Continental (2019), и дважды был претендентом на титул чемпиона Британского Содружества (2017, 2018) в тяжелом весе. Одержал резонансную победу нокаутом над бывшим чемпионом мира в тяжелом весе австралийцем Лукасом Брауном в 2019 году.

В Британии широко известен и имеет много поклонников, и за то что никогда не отказывался от боёв с любыми, самыми грозными соперниками, считается «народным чемпионом».

Лучшая позиция по рейтингу BoxRec — 32-я (февраль 2020), и являлся 7-м среди британских боксёров тяжёлой весовой категории, — входя в ТОП-35 лучших тяжеловесов всего мира.

Биография 
Дэвид Аллен родился 21 марта 1992 года в городе Донкастере, в районе Донкастер, в Саут-Йоркшире, в Англии, в Великобритании.

Профессиональная карьера 
8 декабря 2012 года дебютировал в профессионалах, победив решением судьи (счёт: 60-53) в 6-ти раундовом бою опытного литовца Роландаса Сесна (3-10). И на протяжении первых десяти боёв не терпел поражений.

Часто присутствовал в тренировочном лагере и был спарринг-партнёром таких чемпионов мира как: Владимир Кличко, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Александр Усик.

Бои 2016 года 
26 марта 2016 года, в своём 10-м профессиональном бою, досрочно победил опытного американца Джейсона Гаверна (27-20-4) — путём его отказа от продолжения боя после 4-го раунда.

Затем в своей карьере проигрывал лишь элитным бойца топ уровня: 30 июля 2016 года, в бою за вакантный титул чемпиона по версии WBC International, получил первое поражение единогласным решением судей (счёт: 91-99, 91-100, 90-100) от соотечественника Диллиана Уайта (17-1).

В следующем бою, 10 декабря 2016 года техническим нокаутом в 7-м раунде проиграл непобеждённому на тот момент кубинцу Луису Ортису (26-0).

Бои 2017 года 
27 мая 2017 года раздельным решением судей (счёт: 115-113, 114-115, 112-115), в конкурентном бою за вакантный титул чемпиона Британского Содружества наций, проиграл опытному ямайцу  (20-4).

Бои 2018 года 
Затем, чуть меньше чем через год, 3 марта 2018 года была попытка реванша в новом бою с  (22-4), но бой был остановлен в 1-м же раунде из-за возникшего рассечения у Аллена, вызванного случайным ударом головами, а в результат боя была засчитана техническая ничья.

23 июня 2018 года техническим нокаутом в 10-м (последнем) раунде проиграл непобеждённому элитному проспекту французу Тони Йоку (4-0). И после этого тяжёлого боя, чуть больше чем через месяц, 28 июля 2018 года нокаутом в 4-м раунде победил небитого британского проспекта Ника Уэбба (12-0).

13 октября 2018 года техническим нокаутом в 1-м же раунде победил немецкого нокаутёра, уроженца Сирии, Самира Небо (10-2-1, 10 KO). А уже 10 ноября 2018 года досрочно победил аргентинского стойкого середняка Ариэля Эстебана Бракамонте (8-1).

Бои 2019 года 
20 апреля 2019 года ударом по печени в 3-м раунде нокаутировал бывшего чемпиона мира, грозного австралийского нокаутёра Лукаса Брауна (28-1). Но уже 20 июля 2019 года, в бою за вакантный титул чемпиона по версии WBA Continental, получил досрочное поражение от опытного соотечественника Дэвида Прайса (24-6) — в этом бою практически все раунды были выиграны Прайсом, и тренер после 10-го раунда сообщил рефери, что угол Аллена капитулирует.

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 
 Дэвид Аллен — страница на сайте vRINGe.com
 Дэвид Аллен — страница на сайте Ringside24.com
 Новости на сайте AllBoxing.Ru

Боксёры Великобритании
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории